NAD — аббревиатура. Может означать:

 Никотинамид-аденин-динуклеотид — кофермент
 NAD Electronics, New Acoustic Dimension, (русск. НАД) — канадский производитель недорогой домашней высококачественной звуковой аппаратуры.